Die Abkürzung UAW steht u. a. für:

 eine U-Boot-Abwehr, siehe U-Jagd
 eine unerwünschte Arzneimittelwirkung, siehe Nebenwirkung
 eine der größten Gewerkschaften in den USA, siehe United Auto Workers
 Umlageausfallwagnis

UAW